Ступинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Ступинское сельское поселение — входит в Рамонский район

Тульская область
 Ступинское сельское поселение — входит в Ефремовский район